Sambo kan syfta på: 

Sambo – benämningen på den person som man är sammanboende med, se samboförhållande
Sambo (kampsport) – kampsportsform som utvecklats i nuvarande Ryssland.
Sambo (etnicitet) – en föråldrad och ofta nedsättande benämning på individer av blandad härkomst
Sambo Creek (ort) – en ort i Honduras
Rosinha Sambo (1966–), en svensk sexarbetare och strippa